AACI est un sigle qui peut signifier :
 Associazione Autori Cinematografici Italiani (en français, Association des auteurs de cinéma italiens) ;
 , une association regroupant 102 centres de recherche sur le cancer aux États-Unis et au Canada ;
 .